Рапапорт — еврейская фамилия (варианты — Раппапорт, Раппопорт, Рапопорт). Известные носители:
 Рапапорт, Александра (род. 1971) — шведская актриса театра и кино, продюсер.
 Рапапорт, Майкл (род. 1970) — американский комик и киноактёр.
 Рапапорт, Матильда (1986—2016) — шведская горнолыжница.
 Рапапорт, Натан (1911—1987) — польский, затем американский скульптор, автор памятника восстанию в Варшавском гетто.